"Chinameca" pode ser:
 Chinameca, vulcão
 Chinameca (El Salvador), município no departamento de San Miguel
 Chinameca (Morelos), no México
 San Francisco Chinameca, município salvadorenho

Desambiguações de topônimos